Disidratazione – in medicina, è una situazione patologica legata alla carenza di acqua nell'organismo.
 Disidratazione – in tecnologia, è la sottrazione di acqua da un materiale umido.
 Disidratazione – in chimica, è una reazione che porta all'eliminazione di una molecola di acqua.
Disidratazione dei fanghi